Кветослава (Квета) Пешке (), урождённая Грдличкова (; родилась 9 июля 1975, Биловец, Чехословакия) — чешская профессиональная теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2011); пятикратная финалистка турниров Большого шлема (два раза — в паре, трижды — в миксте); трёхкратная финалистка Итогового чемпионата WTA (2008, 2010, 2011) в парном разряде; обладательница Кубка Федерации (2011) в составе национальной сборной Чехии; победительница 37 турниров WTA (один — в одиночном разряде).

Общая информация 
Отца чешки зовут Карел Грдличка, маму — Квета Грдличкова. Также у Пешке есть сестра — Ленка.

5 мая 2003 года в Берлине Квета вышла замуж за Торстена Пешке и взяла фамилию супруга.

За свою карьеру уроженка Биловеца имела многочисленные проблемы со здоровьем (её левое колено, например, перенесло две операции).

Спортивная карьера

Первые годы 
Квета Грдличкова сыграла свой первый матч в рамках профессиональных турниров в 1991 году на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Карловых Варах. В следующем году она победила на турнирах ITF в Лиссе (Швейцария) (в одиночном разряде) и в Специи (Италия) (в парах). Начиная с 1993 года Грдличкова выступала в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), но продолжала успешно играть и в турнирах ITF (в общей сложности она завоевала за карьеру 18 титулов ITF в одиночном и парном разрядах). Свои первые титулы WTA она завоевала в 1998 году: в Макарске (Хорватия) в одиночном разряде и в Сопоте в паре со своей соотечественницей Вилдовой. В этом году она вошла в число 100 сильнейших теннисисток, а в следующем году в число 50 сильнейших теннисисток рейтинга WTA. В Лейпциге по пути в финал она одержала свою первую победу на теннисисткой из первой десятки, обыграв шестую ракетку мира Мари Пьерс, но в финале уступила восьмой ракетке мира Натали Тозья. С этого года она также выступает за сборную Чехии в Кубке Федерации. В 2000 году приняла участие в Олимпиаде в Сиднее, но проиграла в первом же круге. В этом году она также дошла со сборной Чехии до полуфинала Кубка Федерации — достижение, которое ей удалось повторить ещё раз спустя девять лет.

В декабре 2002 года Грдличкова прошла операцию левого колена, оказавшуюся неудачной. Операцию пришлось повторить, и спортсменка пропустила весь сезон 2003 года. Во время вынужденного перерыва, в мае 2003 года, она вышла замуж за своего тренера Торстена Пешке. В 2004 году она возобновила выступления уже под фамилией мужа.

2005—2008 
В 2005 году Квета Пешке шесть раз выходила в финал в парном разряде, а также достигла высшей для себя двадцать шестой позиции в одиночном, в частности, благодаря выходу в 1/8 финала на Уимблдоне. За этот год она дважды побеждала теннисисток из первой десятки. В конце года образуется пара Квета Пешке — Франческа Скьявоне, в следующем году первенствовавшая на трёх турнирах, в том числе на турнире первой категории в Москве, пробившаяся в полуфинал Открытого чемпионата США и четвертьфинал двух других турниров Большого шлема. В мае 2007 года она проводит свои последние матчи в одиночном разряде в Берлине и на Открытом чемпионате Франции и полностью сосредотачивается на игре в парах.

Первая часть сезона проведена со словачкой Жанеттой Гусаровой, а с Майами её партнёршей становится австралийка Ренне Стаббс, с которой они снова выходят в полуфинал Открытого чемпионата США и играют в финалах семи турниров с июня 2007 по сентябрь 2008 года, четыре из которых выигрывают. Как результат, Пешке три года подряд (2006-2008) выходит в итоговый турнир WTA (а в 2008 году впервые доходит до финала) и поднимается до пятой, а затем и третьей позиции в рейтинге теннисисток в парном разряде.

В этот же период чешка временами неплохо выступает в миксте. Так на Открытом чемпионате США 2008 года она, играя с соотечественником Мартином Даммом впервые доходит до финала турнира Большого шлема, где уступает Лизель Хубер и Бобу Брайану.

2009—2011 
В 2009 году новой партнёршей Пешке стала Лиза Реймонд. Вместе в первой половине года они дошли до финала в четырёх турнирах, но не сумели выиграть ни в одном из них, что не позволило Пешке в четвёртый раз подряд сыграть в итоговом турнире года. Во второй половине года со сборной Чехии она победила испанок в Кубке Федерации и снова дошла до полуфинала, где чешкам пеградила путь сборная США; при счёте 2-2 по матчам, пара Бенешова-Пешке в трёх сетах уступила американкам Маттек и Хубер. Сезон кончился для Кветы досрочно — после Открытого чемпионата Франции она на полгода выбывает из строя из-за травмы.

В 2010 году партнёршей Пешке стала оправляющаяся после травм Катарина Среботник. Вместе они за весну вышли в финал трёх премьер-турниров WTA, выиграв один из них, а на Открытом чемпионате Франции Пешке впервые в карьере дошла до финала турнира Большого шлема. Спустя три месяца она повторила этот успех уже в смешанном парном разряде, дойдя с пакистанцем Куреши до финала Открытого чемпионата США. Всего за сезон они со Среботник девять раз играли в финалах, включая Открытый чемпионат Франции и итоговый турнир WTA, и дважды добивались победы. Помимо этого в составе команды Kansas City Explorers Пещке первенствовала в летней профессиональной лиге World TeamTennis.

Новый год Среботник и Пешке тоже начали успешно, дважды подряд дойдя до финалов (победа и поражение), а затем вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Выиграв в первой половине лета два турнира, в том числе Уимблдон, они переместились на первую позицию в рейтинге. US Open Series прошла не так успешно. А после проигрыша на Открытом чемпионате США уже в четвертьфинале европеек обошла в рейтинге Лизель Хубер, завоевавшая на нью-йоркских кортах титул. До конца года Квета и Катарина не смогли вернуть себе лидерство, хотя завоевали титул на крупном турнире WTA в Пекине и дошли до финала Итогового чемпионата.

В этом же сезоне Квета помогла сборной завоевать первый за долгое время Кубок Федерации. Пешке сыграла два матча, одним из которых стала решающая парная игра финала против сборной России, где Квете помогала Луция Градецкая. Капитаном той команды Кубка Федерации был Петр Пала, которые до этого (в 2002 году) стал первым в карьере Пешке партнёром в миксте на соревнованиях Большого шлема (на Открытом чемпионате Австралии ).

2012—2014 
Олимпийский год прошёл не лучшим образом: после удачного старта и титула в Сиднее дальнейшая хардовая часть сезона не сложилась: из-за травмы Среботник дамы снялись уже во втором круге Открытого чемпионата Австралии. В отсутствие словенки Квета также длительное время предпочитала не участвовать в соревнованиях и вернулась в тур лишь в Индиан-Уэллсе в середине марта, а на следующем турнире вернулась к игре и словенка. Воссоединившись дамы уже не показывали прежних результатов: несколько четверть и полуфиналов позволяют не слишком быстро падать в рейтинге, а после поражения во втором круге Уимблдона пара официально распалась.

На Олимпиаду Квета не поехала, а партнёршей по US Open Series выступила для неё Юлия Гёргес: дуэт не добился особых результатов на разминочных турнирах, а на самом Открытом чемпионате США немка и чешка добираются до четвертьфинала, обыграв по пути Ярославу Шведову и Ваню Кинг. Вновь именно на американском турнире Большого шлема сверхудачно прошёл турнир смешанных пар: вместе с Марцином Матковским Квета вновь добралась до финала, где их лишь на решающем тай-брейке переиграла пара Екатерина Макарова / Бруно Соарес.

Завершающий отрезок сезона был проведён с другой немкой — Анной-Леной Грёнефельд. Пешке и Грёнефельд вышли в финал на соревнованиях в Токио и Линце, а также в четвертьфинал в Пекине. Они продолжали выступать вместе на протяжении всего 2013 года. Сотрудничество оказалось достаточно успешным: хотя чешско-немецкая пара победила только на одном турнире, в Брюсселе, ещё четырежды она доходила до финала, в том числе дважды подряд — на турнирах категории Премьер 5 в Торонто (где была побеждена вторая пара турнира Елена Веснина—Екатерина Макарова) и Цинциннати. На Уимблдоне Пешке и Грёнефельд стали полуфиналистками, победив в том числе посеянных третьими Среботник и Надежду Петрову. Тем не менее этих результатов не хватило для выхода в итоговый турнир года. В смешанных парах Пешке продолжала выступления с Матковским, за год побывав в полуфинале Открытого чемпионата Австралии и в двух четвертьфиналах — на Уимблдоне и в США.

В 2014 году Пешке снова вышла на корт в паре со Среботник. Вместе они добрались до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии и четвертьфиналов на Открытых чемпионатах Франции и США (где Квета дошла до этого же этапа в миксте в паре с Марцином Матковским), а также выиграли в мае Открытый чемпионат Италии и уступили в финале в Дохе. Помимо этого, Пешке завоевала ещё один титул — в начале сезона в Париже, где с ней играла Грёнефельд. По итогам года Пешке финишировала на девятом месте в парном рейтинге, в пятый раз за карьеру завершив сезон в десятке сильнейших. На итоговом чемпионате WTA они со Среботник проиграли в полуфинале будущим чемпионкам — Каре Блэк и Сане Мирзе.

2015—2017 
Следующий сезон оказался для Пешке прерван уже в самом начале, после четырёх турниров, и до конца года она на корт не вернулась; в начале лета клуб World TeamTennis «Сан-Диего Авиэйторс», в котором должна была выступать Квета, сообщил, что она залечивает травму и что в составе команды её заменит Дарья Юрак.

Пешке вернулась на корт только в апреле 2016 года, восстановив партнёрство с Грёнефельд. Они дошли до полуфинала в Штутгарте и Истбурне, а на Уимблдонском турнире пробились в четвертьфинал после победы над 16-й сеяной парой Кики Бертенс-Юханна Ларссон. После ещё одного полуфинала, в Станфорде, последовала полоса неудач: Пешке и Грёнефельд трижды подряд проигрывали во втором круге, а затем, также трижды подряд, в первом. Но в октябре на турнире в Линце они сумели дойти до финала, победив посеянных первыми Абигейл Спирс и Ракель Атаво и проиграв в итоге второй сеяной паре — Бертенс и Ларссон. В результате Пешке, сыгравшая 15 турниров после возвращения, завершила сезон на 51-м месте в рейтинге.

Сотрудничество Пешке и Грёнефельд продолжилось в 2017 году. За сезон пара побывала в двух финалах турниров WTA, в мае победив в Праге (первый титул для чешки за три года), а в августе по пути в финал премьер-турнира в Торонто обыграв две из трёх посеянных пар. На Уимблдонском турнире Пешке с Грёнефельд вышли в полуфинал, по ходу нанеся поражение седьмой и третьей сеяным парам. Как на Уимблдоне, так и в Торонто среди обыгранных ими соперниц была продвигавшаяся к первому месту в мировой иерархии пара Мартина Хингис-Чжань Юнжань; на заключительных стадиях сезона именно они остановили Пешке и Грёнефельд в четвертьфинале премьер-турнире в Ухане, а затем вывели их из борьбы в первом круге финального турнира сезона. Несмотря на это, успехов на более ранних этапах хватило Пешке для того, чтобы окончить его на 21-й позиции в рейтинге.

2018—2022 
В конце 2017 года Пешке, несмотря на удачный сезон, решила сменить парнёршу, связавшись с американкой чешского происхождения Николь Мелихар, бывшей моложе её на 18 лет. В паре с Мелихар Пешке провела весь 2018 год, не считая премьер-турнира в Сан-Хосе, который она выиграла с Латишей Чан. Помимо этой победы, Пешке ещё четыре раза играла в финалах с Мелихар. Они выиграли два турнира базовой категории и ещё дважды проигрывали в финалах турниров более высокого ранга, в том числе на Уимблдоне, где по пути в финал победили 8-ю и 6-ю посеянные пары. В августе, после победы в Сан-Хосе, Пешке поднялась в рейтинге до 12-й позиции, а закончила год на одно место ниже после поражения в первом раунде итогового турнира года от первой пары мира Барбора Крейчикова-Катерина Синякова (им же Пешке и Мелихар проиграли и в финале на Уимблдоне).

За 2019 год Пешке и Мелихар снова приняли участие в четырёх финалах турниров WTA-тура, завоевав три титула в премьер-турнирах в Брисбене, Сан-Хосе и Чжэнчжоу (КНР); в двух последних чешско-американская пара была посеяна под первым номером, а в январском турнире в Австралии — под третьим. В турнирах Большого шлема их лучшими результатами были четвертьфиналы в Открытом чемпионате Франции и на Уимблдоне. По ходу сезона чешская теннисистка поднималась в рейтинге до 10-го места, закончив его на 21-й позиции.

В начале следующего сезона Пешке, выступавшая с Деми Схюрс, несколько раз подряд выбывала из турниров уже на стадии первого-второго раунда, но в августе после перерыва, вызванного пандемией COVID-19, они выиграли в Нью-Йорке турнир уровня Премьер 5, перенесённый туда из Цинциннати. До этого каждая из участниц чешско-нидерландской пары по два раза проигрывала в финалах Цинциннати. В 2020 году судьба финала решалась в супербрейке против второй сеяной пары турнира Мелихар-Сюй Ифань, и Пешке и Схюрс взяли верх, выиграв семь из восьми последних подач в матче. В двух оставшихся турнирах Большого шлема они покидали соревнования в третьем круге, и в итоге в учётом очков, набранных за 2019 год, Пешке завершила сезон на 17-м месте в парном рейтинге.

Вернувшись на корт в конце мая 2021 года, Пешке выбыла из борьбы во втором круге в женском парном турнире Открытого чемпионата Франции и в первом — на Уимблдоне, однако в миксте с Кевином Кравицем дошла до полуфинала на кортах Всеанглийского клуба после побед над 5-й и 2-й сеяными парами (соответственно Бетани Маттек-Сандс—Раджив Рам и Габриэла Дабровски—Мате Павич). За лето она также побывала в полуфиналах турниров WTA 250 (в Бад-Хомбурге) и WTA 500 (в Сан-Хосе), а в октябре завоевала титул на премьер-турнире в Чикаго, где с ней играла Андреа Петкович. 46-летняя чешка стала второй среди самых возрастных победительниц турниров WTA, уступая только Мартине Навратиловой, завоевавшей свой последний титул в 49 лет.

В 2022 году Пешке завершила профессиональную карьеру, отыграв в туре почти 29 лет.

Место в рейтинге по итогам сезона WTA

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (16)

Победы (10) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы Итогового чемпионата WTA в парном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров WTA в парном разряде (78)

Победы (36)

Поражения (42)

Финалы турниров ITF в парном разряде (12)

Победы (8)

Поражения (4)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

История выступлений на турнирах 

Примечание: К — проигрыш в квалификационном турнире.

НM5 — не Premier Mandatory и не Premier 5.

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Чехии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде
Обладатели Кубка Федерации по теннису